Indonesië
 Tanjungmedar (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Tanjungmedar (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java